Szabó Péter (1973. január 26. –)  magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. 1992-ben szerzett teológiai doktorátust Budapest-en, a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Akadémián.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója, asszisztense lett. 2007-től az országos asszisztensi keretben tovább tevékenykedve, a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség működési területén játékvezetőként is szolgálja a sportágat.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2003-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a FIFA  partbírói, asszisztensi keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette játékvezető társát. Nemzetközi asszisztensi tevékenységét 2007-ben fejezet be.

Források 
 https://web.archive.org/web/20070125063012/http://baranyafoci.hu/modules.php

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek